Vann kan syfta på:

 Vann Molyvann (1926–2017), en kambodjansk arkitekt
 Vann Nath (1946–2011),  en kambodjansk konstnär